Niemcy:
 Hasbach - dzielnica miasta Rösrath
 Hasbach - rzeka, dopływ Nahe

Osoby:
 Erwin Hasbach - polski poseł
 Wilhelm Hasbach - niemiecki socjolog

Zobacz też:
 Haschbach
 Haßbach